Achéménide est un nom propre qui peut se référer à :

 L'empire achéménide, premier des empires perses.
 Achéménide, un des compagnons d'Ulysse, selon la mythologie grecque.
 Achéménide le Confesseur († vers 420), ou Hormisdas ou Ormisde, noble et officier supérieur perse réduit à la condition d'esclave sous Varan V, finalement martyr à Ahmadan sous Chapour IV (?) ; saint chrétien fêté le 8 août en Occident et le 3 novembre (du calendrier julien) en Orient.

Références